Девушка и смерть (поэма) — поэма Максима Горького; на её сюжет известны две оратории и три балета 
 Девушка и смерть (фильм)
 Девушка и смерть (Шуберт)

См. также
 Смерть и дева
 Смерть и девушка
 Юноша и смерть